Emmanuel Passemard (1874-1946), préhistorien français ;
 Colette Passemard (1946), joueuse française de basket-ball.